Teorie Mosiášova prvenství je teorie o historickém vzniku Knihy Mormonovy, tedy amerického náboženského díla, které sepsal (nebo přeložil) teolog Joseph Smith. Tato teorie je založena kromě jiného na lingvistických rozborech.

Pozadí teorie 
Jelikož původní začátek Knihy Mormonovy
byl ztracen (jde o tzv. "116 stránek" Knihy Lehiovy), není zcela jasné,
v jakém časovém sledu byly přeloženy dnešní knihy (části) v Knize 
Mormonově. Klasický pohled předpokládá, že Joseph Smith překládal (podle některých autorů "vymýšlel") Knihu Mormonovu od 1.Nefiho (první části) až do knihy Moroni (poslední části). Tato teorie se nazývá "teorie Nefiho prvenství".

Určité množství badatelů a historiků však s tímto pořadím překladu nesouhlasí a razí teorii "Mosiášova prvenství".

Teze 
Teorie Mosiášova prvenství je založena na tom, že skutečné pořadí překladu "mormonských" knih bylo odlišné, než jaké je dnes. Současné oddíly Knihy Mormonovy začínají 1.Nefim a končí Knihou Moroni.

Joseph Smith podle teorie nejprve začal překládat (popřípadě psát příběh) tam, kde po ztrátě předchozích 116 stran skončil - tedy začal knihou Mosiáš. Smith údajně překládal původní Zlaté desky až ke knize Moroni, a teprve poté začal pracovat na oddílech 1.Nefi, 2. Nefi, Jákob až ke Slovům Mormonových.

Kritika teorie 
Existuje velké množství badatelů, kteří vyvracejí teorii Mosiášova prvenství. Tito historici většinou souhlasí, že desky knih 1.Nefi - Slova Mormonova byly odděleny od zbytku a nacházely se na samotném konci Zlatých desek. Zastávají však názor, že podle samotného Smithe i dalších zúčastněných osob došlo k překladu těchto oddílů hned po ztrátě 116 stran Knihy Lehi.

Literatura 
 Brent Lee (1993), "The Priority of Mosiah: A Prelude to Book of Mormon Exegesis", New Approaches to the Book of Mormon, Salt Lake City: Signature Books

Reference 

Mormonství
Kniha Mormonova